Aran kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Aran (ort i Azerbajdzjan, Lerik), 
 Aran (ort i Azerbajdzjan, Jevlach),

Indonesien 

 Pulau Aran, ö, Moluckerna,

Irland 

 Aranöarna, öar, Connacht, County Galway,

Schweiz 
 Aran, Vaud – ort i kantonen Vaud, Schweiz

Spanien 

 Val d'Aran – en comarca i nordvästra delen av Katalonien

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar